Wodne ogrzewanie podłogowe
 Elektryczne ogrzewanie podłogowe